Puhar ist der Familienname folgender Personen:
 Alenka Puhar (* 1945), slowenische Historikerin
 Zmago Puhar (* 1952), slowenischer Maler
 Janez Avguśtin Puhar (1814–1864), slowenischer Seelsorger, Schriftsteller und Erfinder